La Liga Distrital de Fútbol de Trujillo es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de Trujillo. Su presidente actual es Luis Alberto Pereda Colina.

Su local se encuentra ubicado en la avenida España 1704 en el Centro Histórico de Trujillo (frente a la ex estación de ferrocarril) y fue inaugurado en febrero de 2011.

Forma parte del Sistema Nacional de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo.

Historia 
La Liga Distrital de Fútbol de Trujillo fue fundada el 20 de noviembre de 1924.

En 1966 se expandió la Primera División del Perú, que se jugaba con clubes de Lima y Callao, al resto de provincias del país y se invitó al campeón de Liga de Trujillo del año anterior (Alfonso Ugarte de Chiclín) para jugar el Campeonato Descentralizado 1966.

Equipos participantes 2023 

 Alfonso Ugarte de Chiclín
 Alianza Libertad
 Atlético Medellín
 Carlos M. Orbegoso
 Carlos Tenaud
 Manchester City

 Olimpo
 Sport Arica
 Training Gol
 Unión Pacífico
 Universidad Nacional de Trujillo
 Universitario UPAO

Lista  de Campeones

Véase también 
 Copa Perú
 Ligas Distritales de Fútbol de Perú

Referencias

Enlaces externos 

Deporte en Trujillo (Perú)
Trujillo